Wellentheorie steht für:

Physik:

 wellenförmige Ausbreitung elektromagnetischer Wellen, siehe Maxwellsche Gleichungen.
 Wellentheorie des Lichts
 Wellentheorie des Schalls.
 Bewegung von Wasserteilchen in einer Welle, siehe Orbitalbewegung (Wasserwellen).

Historische Linguistik:

 Die Wellentheorie der Sprachentwicklung, siehe Wellentheorie (Linguistik).

Kunst- und Literaturgeschichte

 Die von Heinrich Wölfflin entwickelte Theorie eines regelmäßigen Wandels zwischen linearen und malerischen Perioden wird in der Kunst- und Literaturgeschichte als Wellentheorie bezeichnet.

Wirtschaftswissenschaften:

 Elliott-Wellen, Theorie massenpsychologisch bedingter Marktbewegungen am Aktienmarkt

Siehe auch: